Osoby:
 Immanuel Meyer-Pyritz – niemiecki malarz
 Martin Meyer-Pyritz – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też:
 Meyer
 Pyritz